Jorge Bolaño (n. 1977), futebolista colombiano
 Roberto Bolaño (1953–2003), escritor chileno
 Roberto Vidal Bolaño (1950–2002), autor e ator de teatro galego

Ver também 

 Bolano (desambiguação)
 Bolaños (desambiguação)

Desambiguações de sobrenomes